Керем Нариман оглы Мустафаев (; ) — азербайджанский военный деятель. Заместитель министра обороны Азербайджанской Республики, Командующий Отдельной общевойсковой армией с 14 мая 2014 года, генерал-полковник (2020).

Биография 
Керем Мустафаев родился 1 июля 1962 года в Шарурском районе Нахичеванской Автономной Советской Социалистической Республики.

В 1983-м году окончил Бакинское высшее общевойсковое командное училище, в 2002-м году Нахичеванский государственный университет, в 2006-м году .

С 1983 до 1992 года служил в Вооружённых силах СССР, с 1992 года служит в Вооружённых силах Азербайджанской Республики.

Награды 
За выполнение служебных обязанностей удостаивался различных орденов и медалей:
Орден «Азербайджанское знамя» (2003)
 Медаль «За военные заслуги» (2006)
 Медаль «За Родину» (2009)
 Орден «За службу Отечеству» 3-й степени (2011)
 Орден «За службу Отечеству» 2-й степени (2014)

Примечания 

Генерал-полковники (Азербайджан)
Выпускники Бакинского высшего общевойскового командного училища
Участники Карабахской войны с азербайджанской стороны